Червовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — село Червово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 646 человек, в том числе 314 мужчин и 332 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Червово.

Примечания 

Муниципальные образования Кытмановского района
Сельские поселения Алтайского края